Nell'universo immaginario di Arda di J. R. R. Tolkien, il nome Eärnil si può riferire a due Re di Gondor:
 Eärnil I, tredicesimo re e secondo dei Re Navigatori;
 Eärnil II, trentaduesimo re e penultimo della Casa di Anárion.